USS Guam — название трёх кораблей и одного парома ВМС США. Присваивалось в честь острова Гуам.

 USS Guam (PG-43) — речная канонерская лодка, действовавшая на реке Янцзы. Спущена на воду 28 мая 1927 года. В январе 1941 года переименована в USS Wake (PR-3). В декабре того же года захвачена японцами.
 USS Guam (CB-2) — «большой крейсер» (линейный крейсер в русскоязычной литературе) типа «Аляска». На службе с 1944 по 1947 год. В 1960 году продан на слом.
 USS Guam (LPH-9) — десантный вертолётоносец типа «Иводзима». В строю с 1965 по 1998 год.
 USNS Guam (HST-1) — скоростной паром, бывший HSC Huakai, в январе 2012 года передан ВМС. Используется для перевозки войск на Окинаве.